Ви́ктор Дми́триевич Кири́ллов (с. Новоалександровка, Троицкий район, Луганская область) — украинский политик. Родился 1 ноября 1967 г.

Государственный департамент избыточного имущества и земель, директор (13 июня 2007 — 25 февраля 2009).

Образование 
Луганский строительный техникум, ; Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого (1995), ; Украинская академия государственного управления при Президенте Украины, магистр государственного управления; кандидатская диссертация «Формирование механизма государственного регулирования инвестиционных процессов в экономике Украины» (Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, 2005).

Карьера 
 1986-1988 — служба в армии.
 1988-1990 — грузчик заготовительного цеха городской типографии, старший механик автоколонны автобазы комбината «Ворошиловградшахтострой», город Краснодон.
 1990-1991 — председатель кооператива «Поток», город Краснодон.
 1991-2001 — директор, советник по юридическим вопросам, МП «Феликс», город Краснодон.
 2001-2002 — второй заместитель председателя правления — директор ОАО "Завод горноспасательной техники «Горизонт», город Луганск.
Доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича в ТИО № 108 (2004-2005).

Парламентская деятельность 
Народный депутат Украины 4-го созыва 04.2002-04.2006, избирательном округ № 107, Луганская область, самовыдвижение. За 22,10 %, 11 соперников. На время выборов: директор завода горноспасательного оборудования «Горизонт» (город Краснодон Луганской области), беспартийный. Член фракции «Единая Украина» (05. — 07.2002, уполномоченный представитель группы «Народный выбор» (07.2002 — 05.2004) — уполномоченный представитель группы «Союз» (05. — 12.2004), внефракционный (12.2004 — 01.2005) — член фракции НАПУ (01. — 03.2005), член фракции НП (03. — 12.2005). Член Комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов (06.2002 — 02.2003), член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (с 02.2003), председатель подкомитета по вопросам информационной, техногенной и экологической безопасности Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (с 07.2003).

Награды 
Почетная грамота Кабинета Министров Украины (декабрь 2003).

Ссылки 
 Сайт Верховной Рады Украины

Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Награждённые Почётной грамотой Кабинета Министров Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Родившиеся в Троицком районе (Луганская область)